Матоушек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Матоушек, Богуслав (род. 1949) — чешский музыкант.
 Матоушек, Иван (род. 1948) — чешский писатель.
 Матоушек, Томаш (род. 1992) — словацкий хоккеист.
 Матоушек, Ян (род. 1915) — чехословацкий гребец.